Kuliki – podrodzina ptaków z rodziny bekasowatych (Scolopacidae)

Miejscowości w Polsce 
 Kuliki – osada w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Ryjewo
 Kuliki – osada w przedwojennym woj. białostockim, w pow. grodzieńskim, w gminie Wielkie Ejsymonty

Miejscowości na Białorusi 
 Kuliki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Linowo.
 Kuliki – wieś w rejonie brzostowickim obwodu grodzieńskiego Białorusi, dawniej okolica szlachecka.
 Kuliki – wieś na w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Ostrów.
 Kuliki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.